Die Estoril Open 2010 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Mai 2010 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Belgrad die Serbia Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Estoril Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Albert Montañés, der diesen erfolgreich verteidigen konnte. Im Finale besiegte er den Portugiesen Frederico Gil mit 6:2, 6:74 und 7:5. Damit gewann er seinen vierten Karrieretitel. Titelverteidiger im Doppel waren Eric Butorac und Scott Lipsky. Sie nahmen jedoch beide nicht erneut am Turnier teil. Im Doppel-Finale siegten Marc López und David Marrero gegen Pablo Cuevas und Marcel Granollers in drei Sätzen, womit diese ihren ersten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Mai 2010 April statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Oeiras